Cantone di Saint-Vallier – cantone francese della Drôme
Cantone di Saint-Vallier – cantone francese della Saona e Loira